Знаменский консервный завод — предприятие пищевой промышленности в городе Знаменка Кировоградской области Украины, прекратившее существование.

История 
Знаменский овощеконсервный завод был построен в соответствии с седьмым пятилетним планом развития народного хозяйства СССР. В 1962 году он был введён в эксплуатацию, в следующие десять лет за счёт внедрения прогрессивных технологий и более рационального использования производственных площадей проектная мощность предприятия была увеличена более чем в два раза.

В начале 1972 года производственная мощность завода составляла свыше 5 млн. условных банок консервов в год.

В целом, в советское время овощеконсервный завод входил в число крупнейших предприятий города.

После провозглашения независимости Украины завод был передан в ведение министерства сельского хозяйства и продовольствия Украины.

Примечания 

Предприятия Кировоградской области
Предприятия консервной промышленности СССР
Предприятия консервной промышленности Украины
Знаменка